Lift Me Up (canção de Geri Halliwell)
Lift Me Up (canção de Jeff Lynne)
Lift Me Up (canção de Lena Katina)
"Lift Me Up", uma canção de Christina Aguilera
"Lift Me Up", uma canção de The Benjamin Gate
"Lift Me Up", uma canção de Bruce Springsteen presente no álbumThe Essential Bruce Springsteen
"Lift Me Up", uma canção de Howard Jones presente no álbum In the Running
"Lift Me Up", uma canção da banda Yes presente no álbum Union

Desambiguação